Объект 907:
 Объект 907 — индекс ГБТУ советского легкого плавающего танка ПТ-76М.
 Объект 907 (средний танк) — индекс ГБТУ проекта среднего танка.